Os Cangaceiros é um livro escrito por Maria Isaura Pereira de Queiroz, em 1977. O livro fala sobre a história do cangaço no Nordeste do Brasil. Ele tem 230 páginas, divididas em 3 capítulos.

Livros de história do Brasil
Livros de 1977
Cangaço